

Integralne części wsi w Polsce 
 Według TERYT jest ich 2
 Trzcionek – część wsi Gębice w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno 
 Trzcionek – przysiółek wsi Kiełpin w woj. kujawsko-pomorskim, w powi. tucholskim, w gminie Tuchola